Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель.

Расчёт коэффициента 
Коэффициент Бета для актива в составе портфеля ценных бумаг, или актива (портфеля) относительно рынка (эталонного портфеля в форме фондового индекса, иного аналогичного по характеристикам показателя или реального другого портфеля) является коэффициентом  в линейной регрессии доходности актива за период  относительно доходности рыночного портфеля за период 

 .

В соответствии с формулами расчёта линейной регрессии, является отношением ковариации рассматриваемых доходностей к дисперсии доходности эталонного портфеля или рынка соответственно:

 

где  — оцениваемая величина, для которой вычисляется коэффициент Бета: доходность оцениваемого актива или портфеля,  — эталонная величина, с которой происходит сравнение: доходность портфеля ценных бумаг или рынка,  — ковариация оцениваемой и эталонной величины,  — дисперсия эталонной величины.

Кроме этого, в случае компаний, не имеющих торгуемых на рынке акций, используется метод расчёта коэффициента Бета, основанный на сравнении с показателями компаний-аналогов. Такими компаниями выступают фирмы из той же отрасли, бизнес которых максимально похож на бизнес непубличной компании. При расчёте необходимо сделать ряд поправок, в частности, на разницу в структуре капитала сравниваемых компаний (соотношения долга и акционерного капитала).

См. также 
 Альфа-коэффициент
 Коэффициент Шарпа
 Ковариация
 Бета-нейтральный портфель

Примечания 

Портфельные инвестиции
Финансовые показатели